

Населені пункти та їхні частини

 Циґанка — село в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Циґанка — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Циґанка — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Циґанка — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Циґанка — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Циґанка — частина села Єзьоро в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Циґанка — частина села Пущев у гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Циґанка — колонія в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Циґанка — осада в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства

Примітки